Glückliche Reise ist der Titel von:

 Glückliche Reise, Operette von Eduard Künneke
 Glückliche Reise (1954), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1954
 Glückliche Reise (Serie), deutsche Fernsehserie aus den Jahren 1992–1995

Siehe auch:
 Gute Reise